Melitta Bentz (1873-1950), inventrice du filtre à café.
 Jules Bentz (1873-1962), compositeur, organiste et maître de chapelle français.
 Émile Bentz (1925-2010), boxeur français.
 Udo Bentz (1967), prélat catholique allemand.
 Christophe Bentz (1987), homme politique français.